Cosmopolis steht für
 einen Roman von Paul Bourget von 1892, siehe Cosmopolis (Roman 1892)
 eine mehrsprachige Zeitschrift, die zwischen 1896 und 1898 erschien, siehe Cosmopolis (Zeitschrift)
 einen Roman von Don DeLillo von 2003, siehe Cosmopolis (Roman 2003) und dessen Verfilmung von David Cronenberg von 2012
 eine Stadt im US-Bundesstaat Washington, siehe Cosmopolis (Washington)
 eine Stadt im Bundesstaat São Paulo, Brasilien, siehe Cosmópolis

Siehe auch
 Kosmopolis – Interkulturelle Zeitschrift aus Berlin